Luci Furi Camil I, cònsol romà
 Luci Furi Camil II, cònsol romà